Нуэсес:

 Нуэсес — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Нуэсес — река в Северной Америке.